Вершино-Биджинский сельсовет — сельское поселение в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Административный центр — село Вершино-Биджа.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Хакасия от 15 марта 2013 года № 13-ЗРХ «Об утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения»

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Администрация
с. Вершино-Биджа, 30 лет Победы,  81

 Глава администрации
 Куцман Александр Фёдорович

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Абаканского района
Сельские поселения Хакасии